Die 16. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 26. April bis 8. Mai 1998 in Schottland ausgetragen. Es war das erste UEFA-Turnier in Schottland. Sieger wurde Irland durch einen 2:1-Sieg über Italien. Titelverteidiger Spanien wurde Dritter. Deutschland, Österreich und die Schweiz hatten sich nicht qualifiziert. Dagegen nahm Liechtenstein erstmals an einer Endrunde teil, schied aber punkt- und torlos nach der Vorrunde aus.

Qualifikation 
An der Qualifikation nahmen 49 Nationen teil, diese wurden auf 15 Gruppen verteilt. 12 Gruppen bestanden aus 3 Teilnehmern, die restlichen drei Gruppen aus 4 Teilnehmern. Es konnten sich die 15 Gruppensieger für die Europameisterschaft qualifizieren, Schottland war als Gastgeber bereits qualifiziert,

Gruppe 1: 

|}

Gruppe 2: 

|}

Gruppe 3: 

|}

Gruppe 4: 

|}

Gruppe 5: 

|}

Gruppe 6: 

|}

Gruppe 7:

|}

Gruppe 8: 

|}

Gruppe 9: 

|}

Gruppe 10: 

|}

Gruppe 11: 

|}

Gruppe 12: 

|}

Gruppe 13: 

|}

Gruppe 14: 

|}

 Anstelle von Nordirland, nahm jedoch die Republik Irland teil.

Gruppe 15: 

|}

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K.o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Cumbernauld, Dingwall, Glasgow, Inverness, Livingston, Motherwell, Paisley, Perth, Stirling

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde 

Die U-16-Nationalmannschaft von  wurde am 8. Mai 1998 zum ersten Mal Fußball-Europameister der U-16/U-17 Junioren.

Die Siegerelf: 

Murphy - Thompson, O’Shea, Goodwin, Foy - McGill, Miller, Barrett, Byrne, Reid - McMahon

Foy, McMahon / Pelanti erzielten die Tore.

1998
Fußballveranstaltung 1998
Fußball (Schottland)
Sportveranstaltung in Schottland